Solberga kyrka kan syfta på:
Solberga kyrka, Bohuslän – en kyrka i Bohuslän i Göteborgs stift
Solberga kyrka, Västergötland – en kyrka i Västergötland i Skara stift
Solberga kyrka, Skåne – en kyrka i Skåne i Lunds stift

Se även 

 Norra Solberga kyrka
 Södra Solberga kyrka